437 км, 437-й киломе́тр — топоним в России и на Украине.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

Россия 
 437 км — остановочный пункт Октябрьской железной дороги. Код 010515.
 437 км — остановочный пункт Свердловской железной дороги, на окраине посёлка Верх-Нейвинска. В настоящее время не работает. Код 771110.

Украина 
 437 км — остановочный пункт Донецкой железной дороги. Код 482733